Кагера () — название ряда географических объектов в Африке:
 Кагера — крупнейшая река, впадающая в озеро Виктория и входящая в течение Нила.
 Кагера — область в Танзании.